

Patronymes 
 Jean Domat (1625-1696) est un jurisconsulte français du , né à Clermont-Ferrand, meilleur ami de Blaise Pascal
 Domas (né en 1974) est un auteur français de bande dessinée.

Toponymes 
 Domats est une commune française de l'Yonne.
 Domat/Ems est une commune suisse du canton des Grisons, située dans le district d'Imboden.